Futbolnyj klub Bukovyna Černivci (ukrajinsky: Футбольний клуб «Буковина» Чернівці; rumunsky: Fotbal Club Bucovina Cernăuţi; česky: Fotbalový klub Bukovina Černovice) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Černovice. Klub byl založen v roce 1952.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bukovyna s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1952 – FK Burevestnik Černovcy (Futbolnyj klub Burevestnik Černovcy)
 1958 – FK Avangard Černovcy (Futbolnyj klub Avangard Černovcy)
 1964 – FK Bukovina Černovcy (Futbolnyj klub Bukovina Černovcy)
 1992 – FK Bukovyna Černivci (Futbolnyj klub Bukovyna Černivci)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1952
Černovice (Ukrajina)